Heinrichsbrunnen steht für

Heinrichsbrunnen (Braunschweig)
Heinrichsbrunnen (Meiningen)
Heinrichsbrunnen (Meißen)
Heinrichsbrunnen (Rohrbrunner Forst)
Heinrich-Jasomirgott-Brunnen, Wien

Siehe auch
Heinrichsbrunn